Peggy Nietgen, née Kuznik, née le  à Finsterwalde, est une footballeuse allemande. Elle joue pour le club du FC Cologne.

Biographie

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2004 avec l'équipe d'Allemagne des moins de 19 ans
 Vainqueur de la Ligue des champions féminine en 2005 avec le FFC Turbine Potsdam ; en 2015 avec le FFC Francfort
 Finaliste de la Ligue des champions féminine en 2006 avec le FFC Turbine Potsdam
 Championne d'Allemagne en 2004 et 2006 avec le FFC Turbine Potsdam
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2004, 2005 et 2006 avec le FFC Turbine Potsdam ; en 2014 avec le FFC Francfort
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en salle en 2004, 2005 et 2008 avec le FFC Turbine Potsdam

Notes et références

Liens externes 

Footballeuse allemande
Naissance en août 1986
Naissance à Finsterwalde
Joueuse du 1. FFC Turbine Potsdam
Joueuse du VfL Wolfsburg
Joueuse de l'Eintracht Francfort
Joueuse du 1. FC Cologne
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA